La daïra de Aïn Oussara est une circonscription administrative algérienne située dans la wilaya de Djelfa. Son chef-lieu est situé sur la commune éponyme d'Aïn Oussara.

La daïra regroupe les deux communes:
 Aïn Oussara
 Guernini

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Daïras de la wilaya de Djelfa
 Communes de la wilaya de Djelfa

Liens externes 

Wilaya de Djelfa
Aïn Oussara